Jože Drinovec je ime več oseb:
Jože Drinovec (igralec) (1891–1971), slovenski igralec
Jože Drinovec (zdravnik) (* 1944), zdravnik nefrolog